Никола́й Покро́вский:
 Покровский, Николай Александрович (1896—1961) — советский актёр и театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Покровский, Николай Васильевич (1848—1917) — русский археолог, общественный деятель.
 Покровский, Николай Валентинович (1922—2000) — советский и российский инженер и шахматист.
 Покровский, Николай Владимирович (1851—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ижевский и Воткинский.
 Покровский, Николай Дмитриевич (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Покровский, Николай Иванович (в монашестве Никандр; 1816—1893) — иерарх РПЦ, архиепископ Тульский и Белёвский.
 Покровский, Николай Ильич (1897—1946) — историк, кавказовед, отец академика Николая Николаевича Покровского, тоже историка.
 Покровский, Николай Михайлович (1903—1991) — советский учёный в области горного дела, профессор Московского горного института.
 
 Покровский, Николай Прокофьевич (1909—1976) — советский партийный и государственный деятель, Герой Советского Союза.
 Покровский, Николай Сергеевич (1864—1919) — священномученик, священник Русской православной церкви. Примечания